Alsatia (lat. für Elsass) steht für:

 (971) Alsatia, ein Asteroid
 Alsatia (London); ein Gebiet nördlich der Themse
 Alsatia Straßburg, eine ehemalige französische, katholische Studentenverbindung in Straßburg im Elsass
 Alsatia-Verlag
 Alsatia (Louisiana), Ort im East Carroll Parish, Vereinigte Staaten
 Corps Palaio-Alsatia zu Frankfurt am Main (susp.)
 Straßburger Turnerschaft Alsatia zu Frankfurt am Main im Coburger Convent
 Burschenbund im Burschenbunds-Convent Alsatia Leipzig